Mohammedan Sporting Club (Jhenaidah) é um clube de futebol de Bangladesh. Disputou a primeira divisão nacional pela última vez em 2004.

Clubes de futebol de Bangladesh